Flora: diferents arbres de les famílies de les mimosòidies, les fabòidies o les cesalpiniòidies, molts d'ells conreats com a ornamentals, reben el nom d'Acàcia 

 la robínia o falsa acàcia (Robinia pseudoacacia)
 l'acàcia de flor groga o tipuana
 l'acàcia de fusta negra (Acacia melanoxylon)
 l'acàcia de ganivet (Acacia cultriformis)
 l'acàcia de Rússia o caragana
 l'acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos)
 l'acàcia del Japó (Sophora japonica)
 l'acàcia rosa o robínia rosa
 l'acàcia taperera (Albizia julibrissin)
Vegeu també el gènere Acacia.

Referències 
 Acàcia al DIEC